Červený trpaslík může znamenat:
 Červený trpaslík – druh hvězdy
 Červený trpaslík (seriál) – televizní seriál 
 Červený trpaslík (vesmírná loď) – loď ze seriálu Červený trpaslík